Frans voor Molensloot, het kasteel van kapitein Haddock in de stripreeks Kuifje
 De commerciële naam van Studios Hergé, tussen 1986 en 2006 Fondation Hergé